Carlos Alberto Velázquez, ex pentatleta ed ex schermidore argentino (1925-)
 Carlos Velázquez, giocatore di baseball portoricano (1948-2000)
 Carlos Velázquez, calciatore messicano (1984-)

Altro 
 Diego Velázquez
 Carlos Velásquez, pugile portoricano (1984-)